Deklination kan henvise til flere artikler:
 Deklination (astronomi) – en himmelkoordinat inden for astronomien
 Deklination (grammatik) – bøjning inden for grammatikken 
 Deklination (magnetisk) – forskellen mellem sand nord og magnetisk nord.